Като́ба (, ) — ряд имён собственных в США, связанных с названием индейского племени катавба и его языка (относящегося к сиуанской семье) которые также иногда называются катоба.

  — деревня в Огайо.
  — населенный пункт в Виргинии.
  Катоба — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина.
   — город в одноимённом округе.
   — город в штате Висконсин.
  Катоба — река.

Другое 
  — сорт винограда.